Уберой () — индийская фамилия. Известные носители:

 Уберой, Неха (род. 1986) — индийская теннисистка.
 Уберой, Шиха (род. 1983) — индийская теннисистка.